Распайка выводов () — метод осуществления электрического межсоединения проводниками остова устройства (внешних выводов, платы, корпуса) и чипа кристалла, обеспечивающие механический и электрический контакты. Один из вариантов корпусирования интегральных схем.

Для крепления проводников применяется лазерная, ультразвуковая сварка.

Материалы 
В качестве материала соединительных проводников обычно используют: алюминий, медь, золото.
Для основания устройства: алюминий, медь, золото, олово.

См. также 
 Корпусирование ИС
 Chip-On-Board
 Flip chip

Корпусирование чипа
Технологии электроники
Пайка
Сварка